Draheim steht für:
 Starostei Draheim, eine polnische Starostei
 Draheim, bis 1938 Seesken (Ksp. Groß Czymochen), Kreis Oletzko/Treuburg, seit 1945: Szeszki (Wieliczki), Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Draheim ist der Familienname folgender Personen:
 Antje Draheim (* 1970), deutsche Politikerin 
 Axel Draheim, Vorstand und Mehrheitsaktionär der McPaper AG
 Georg Draheim (1903–1972), deutscher Ökonom, Professor für Wirtschaftswissenschaft
 Hans Draheim (1853–1928), deutscher Philologe
 Heinz Draheim (1915–2012), deutscher Geodät, Rektor der Universität Karlsruhe 1968–1983
 Horst Draheim, deutscher Ingenieur, siehe Berliner Bauakademie
 Jeff Draheim (* 1963), US-amerikanischer Filmeditor
 Joachim Draheim (* 1950), deutscher Musikwissenschaftler
 Manfred Draheim (* 1952), deutscher Fußballtrainer
 Renate Draheim, deutsche Sportlerin, siehe BSG Post Rostock (Frauenfußball)